Biserica Greacă se poate referi la:
Biserica Ortodoxă Greacă,
Bisericile de rit grecesc (bizantin) în general.

Biserici ale comunităților grecești din diferite orașe

Biserica Greacă din Alba Iulia
Biserica Grecilor din Blaj
Biserica Grecilor din Brașov
Biserica Greacă din București
Biserica Greci din Buzău
Biserica Greacă din Constanța
Biserica Greacă din Galați
Biserica Greacă din Brăila
Biserica Greacă din Viena

Note